De Belgische kampioenschappen veldlopen worden jaarlijks georganiseerd, meestal rond maart.

Uitslagen

mannen

vrouwen

Zie ook
 Belgische kampioenschappen atletiek
 Belgisch kampioenschap halve marathon
 Crosscup
 Nederlandse kampioenschappen veldlopen

Veldlopen
Veldloopwedstrijd